Tabula rasa is een Latijnse uitdrukking. Letterlijk vertaald betekent het gladgestreken wastablet en vrij vertaald is het een onbeschreven blad.

Vooral in de filosofie en de psychologie wordt deze uitdrukking gebruikt. Zie
 Tabula rasa (psychologie)

Daarnaast kan het ook verwijzen naar:
Tabula rasa (televisieserie), Vlaamse televisieserie uit 2017
Tabula rasa (film), een tv-film uit 1979
Tabula rasa (muziek), werk van de componist Arvo Pärt
Tabula rasa (computerspel), een MMORPG
Tabula Rasa (band), een Amerikaanse punkband